Tírfis kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Xerovoúni (bergstopp i Grekland, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías), 
 Dhírfis Óros, berg, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 

Robotskapade Greklandförgreningar